Heuler steht für:

 Ein Seehund-Jungtier, das dauerhaft seine Mutter verloren hat
 Ein Feuerwerkskörper mit einem pfeifenden Ton (siehe Luftheuler)
 Ein magischer Gegenstand aus Harry Potter (siehe Begriffe der Harry-Potter-Romane)
 Eine Kreatur aus Animorphs
 Der Familienname des deutschen Bildhauers Fried Heuler
 Ein „klemmender“ Ton bei der Orgel, der sich nicht wieder abschaltet
 Heuler (Zeitschrift), Studierendenzeitung der Universität Rostock